Соузга:

 Соузга — село в Республике Алтай, административный центр Соузгинского сельского поселения.
 Соузга — река на северо-западе Республики Алтай, правый приток Катуни.